Ta strona zawiera listę oprogramowania bazującego na metodzie regularnych powtórzeń w oparciu o fiszki.

Oprogramowanie

Wsparcie dla systemu 

Oprogramowanie edukacyjne
Oprogramowanie dla systemu Mac OS
metoda regularnych powtórzeń